Ambositra (district), een district van Madagaskar
Ambositra (stad), de hoofdstad van dit district